Voglino kan som auktorsförkortning betyda:

 Pietro Voglino
 Pietro Piero Voglino

Robotskapade auktorsförkortningar